Hammarby (Eskilstuna), een plaats in de Zweedse gemeente Eskilstuna in het landschap Södermanland.
 Hammarby (Uppsala), een plaats in de Zweedse gemeente Uppsala in het landschap Uppland.
 Hammarby (Öland), een plaats op het Zweedse eiland Öland
 Hammarby (Sandviken), een plaats in de Zweedse gemeente Sandviken in het landschap Gästrikland.